Abraão Pio dos Santos Gourgel (nascido em ) é um economista angolano. 

Rumou para a Alemanha Oriental onde estudou economia pela Universidade de Economia de Berlim, que concluiu em 1986, com especialização em economia social.

Gourgel assumiu o cargo de Governador do Banco Nacional de Angola a partir de abril de 2009, substituindo Amadeu de Jesus Castelhano Maurício. Manteve-se no cargo até outubro de 2010, quando foi nomeado Ministro da Economia, cargo que ocupou até 2017.

Em outubro de 2017 foi nomeado presidente do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA). Permanceu presidente do conselho do BDA até janeiro de 2020, quando Henda Esandju Nicolau da Silva Inglês assumiu esta posição.

Em 2021, foi nomeado presidente do conselho de administração do Banco Yetu, para o período de 2021 a 2023.

Políticos de Angola
Economistas de Angola
!Mais Teoria da História na Wiki (Negres)